Despina Papamichail,  (ur. 9 lutego 1993 w Atenach) – grecka tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Billie Jean King.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała piętnaście turniejów singlowych i trzydzieści sześć deblowych rangi ITF. 17 października 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 143. pozycję, natomiast 3 października 2023 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 150. miejsce.

W 2010 roku po raz pierwszy reprezentowała kraj w zmaganiach o Puchar Federacji.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Greckie tenisistki
Ludzie urodzeni w Atenach
Urodzeni w 1993